Tomas Svensson kan avse

 Tomas Svensson (nationalekonom) (född 1963)
 Tomas Svensson (handbollsspelare) (född 1968)